Vinko Bogataj, sauteur à ski slovène.
 Alojz Bogataj, officier et vétéran de la guerre slovène.
 Blaž Bogataj (1992-), cycliste slovène.
 Jakob Bogataj, journaliste slovène.
 Janez Bogataj, ethnologue slovène.
 Jure Bogataj (1985-) , sauteur à ski slovène.
 Katarina Bogataj Gradišnik, traductrice slovène.
 Lučka Kajfež Bogataj, écologiste slovène.
 Matej Bogataj, critique littéraire slovène.
 Matjaž Bogataj, deuxième violon du quatuor les Quartissimo.
 Miran Bogataj, officier slovène.
 Mirko Bogataj, acteur slovène.
 Urša Bogataj, (1995-), sauteuse à ski slovène.